Кизак:
 
 Кизак — деревня в Армизонском районе Тюменской области.
 Кизак — посёлок в Упоровском районе Тюменской области.
 Кизак — река, протекает в Курганской области, Тюменской области.
 Кизак — исчезнувшее село, Симферопольский район, Крым.

См. также 
 Малый Кизак